Il Verdecammino è una strada di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. È il nome con cui viene indicata l'Antica Via Sud, che inizia dalla zona a nord del fiume Isen, attraversa l'Inondagrigio e, passando per Tharbad e Thalion, arriva fino a Fornost passando ad est di Brea e traversando il Minhiriath.

Ai tempi di Frodo Baggins viene chiamata con questo nome perché ormai è in disuso ed è ricoperta dall'erba. Del Verdecammino si è servito qualche forestiero, proprio per arrivare a Brea, alla ricerca di terre più pacifiche rispetto alla zona del sud. Tra costoro si trova anche lo straniero con gli occhi strabici che, con l'aiuto di Billy Felci (abitante di Brea), spia i movimenti di Frodo.

Lungo il Verdecammino Gandalf riferisce di aver incontrato Radagast.

Luoghi della Terra di Mezzo